Anatol Rosenfeld (,  – , ) zsidó-brazil-német . 1937-ben a Harmadik Birodalom elől menekült Brazíliába. Számos irodalomkritikai művet megjelentetett.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1912-ben született személyek
1973-ban elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Műkritikusok
Németországi zsidók
Brazíliai zsidók
Német filozófusok
Német írók
Német egyetemi, főiskolai oktatók